Spojení písmen O a J může mít různé významy:

oj 

 oj, voj, část vozu, tyč určená ke směrovému vedení
 oj, ojojoj, české citoslovce (obecně slovanské citoslovce, ve slovenštině, ruštině, srbochorvatštině apod.)
 odžibvejština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

OJ 
 ICAO letištní kód pro Jordánsko
 Official Journal of the European Union, Úřední věstník Evropské unie

Související články 
 O. J. Simpson
 Oi!

Externí odkazy